Les Temples de la Littérature (Văn miếu) sont des temples confucéens du Viêt Nam. Il en existe plusieurs, notamment :
 Le Temple de la Littérature de Cao Lãnh
 Le Temple de la Littérature de Hanoï
 Le Temple de la Littérature de Hué
 Le Temple de la Littérature de Hung Yen
 Le Temple de la Littérature de Mao Điền
 Le Temple de la Littérature de Vĩnh Long

Confucianisme